Il doppio del torneo di tennis Bermuda Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Grant Connell e Todd Martin che hanno battuto in finale Brett Steven e Jason Stoltenberg 7-6, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

 Javier Frana /  Patrick McEnroe (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Brent Haygarth (primo turno)

 Alex O'Brien /  Michael Tebbutt (primo turno)
 Alex Antonitsch /  Martin Sinner (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bermuda Open 1995
ATP Tour 1995